Кауфман, Давид:
 Кауфман, Давид (1852—1899) — австрийско-еврейский ориенталист, историк и публицист.
 Кауфман, Давид Абелевич (Дзига Вертов; 1895—1954) — советский кинорежиссёр и сценарист, теоретик кино.
 Кауфман, Давид Самуилович (более известен под фамилией Самойлов; 1920—1990) — русский советский поэт, переводчик. Примечания